Владимир Павлов може да се отнася до:
 Владимир Павлов (офицер) - началник на Военното разузнаване, 1916-1917 г. 
 Владимир Павлов (политик)
 Владимир Павлов (железопътна гара) в Бургас